Antheuil este o comună în departamentul Côte-d'Or, Franța. În 2009 avea o populație de 65 de locuitori.

Evoluția populației

Note

Vezi și 
 Lista comunelor din Côte-d'Or

Comune din Côte-d'Or